ТПФ — многозначная аббревиатура:
 ТПФ — теоретическая и прикладная физика
 ТПФ — территориальный патентный фонд
 ТПФ — тиаминпирофосфат
 ТПФ — торгово-промышленная фирма
 ТПФ — транспедикулярная фиксация
 ТПФ — транспортно-производственная фирма
 ТПФ — трансформатор тока проходной с фарфоровой изоляцией
 ТПФ — триполифосфат
 ТПФ — транспедикулярная фиксация
 ТПФ — трансформатор тока проходной с фарфоровой изоляцией

См. также 
  — аббревиатура латиницей